Hillje steht für

 Hillje (Texas), eine Ortschaft im Wharton County, im US-Bundesstaat Texas

Hillje ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Hillje (* 1985), deutscher Politikberater und Autor
 Jens Hillje (* 1968), deutscher Dramaturg, Ko-Intendant